Le nom de HMS Cyane a été porté par deux navires de la Royal Navy :

 le , un sloop de 18 canons construit en 1796, capturé par les Français en  et recapturé par les Britanniques en octobre de la même année, renommé HMS Cerf et vendu en 1809 ;
 le , un post-ship de sixième rang construit en 1806 et capturé par l'USS Constitution en 1815, intégré à l'United States Navy comme  et détruit en 1836.

Cyane